Найроби може да се отнася за:

 Найроби, столица на Кения
 Найроби, провинция в Кения
 Найроби, река в Кения
 Найроби, вирусно заболяване по овцете и козите

Също може да се отнася за:
 Nairovirus, род РНК-вируси, кръстен на Найроби.